Паоло Канчани (; 1725—1810) — итальянский учёный монах.

Три года был секретарём венецианского посольства в Лондоне; известен, главным образом, подготовкой к печати варварских законов: «Barbarorum leges antiquae, cum notis et glossarus etc.» (Венеция, 1781—1792). В этот грандиозный сборник вошли законы франков, бургундов, вестготов, остготов, лангобардов, саксов и других германских народов, а также капитулярии меровингских и каролингских королей, иерусалимские ассизы и ассизы Сицилии.

Примечания

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1725 году
Умершие в 1810 году
Правоведы Италии
Учёные Италии
Католические монахи